N10 oder N 10 steht für:

 Route nationale 10, Nationalstraße in Frankreich
 N10 (Burkina Faso), Nationalstraße in Burkina Faso
 N10 (Ghana), Fernstraße in Ghana
 N10 (Kamerun), Fernstraße in Kamerun
 N10 (Niger), Fernstraße in Niger
 National Route 10, Nationalstraße in Südafrika

Siehe auch:
 NIO